Phasis steht für:

 antiker Name des Flusses Rioni in Georgien
 antiker Name der Stadt Poti in Georgien
 Titularerzbistum Phasis im heutigen Poti
 Phasis (Taprobane), Fluss im antiken Taprobane (Sri Lanka)

Siehe auch:
 Phase (Begriffsklärung)